City Beneath the Sea (1953), een film van Budd Boetticher
City Beneath the Sea (1971), een film van Irwin Allen